Ніконо́ров () — російське прізвище.

Відомі носії:

 Ніконоров Антон Олександрович (1986) — російський хокеїст
 Ніконоров Димитрій Михайлович — завідувач відділу Національного університету фізичного виховання і спорту України, заслужений працівник освіти України.
 Ніконоров Кирило Олегович (1990) — російський хокеїст

Примітки